La Paroisse Notre Dame des Trois Vallées est une circonscription ecclésiastique de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 

En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en remplacement des 23 anciennes paroisses de la région.

Organisation 
La Paroisse Notre Dame des Trois Vallées est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Château-Thierry du diocèse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à Crézancy. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Patrimoine religieux remarquable

Pour approfondir

Articles connexes 

Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 

 Paroisse Notre Dame des Trois Vallées sur le site du diocèse

Bibliographie

Sources 

Notre Dame des Trois Vallées

Fondation en 1999